Grand River South East steht für:

 Grand River South East (Fluss), Fluss auf Mauritius
 Grand River South East (Ort), Ort auf Mauritius